Gereformeerde kerk (Burum)
 Hervormde kerk (Burum)